Combi peut-être : 
 une abréviation de combinaison ;
 la Volkswagen Combi ;
 une camionnette ou fourgonnette (en Belgique et au Congo-Kinshasa), du nom de la Volkswagen Combi.

Patronyme 
  (1827-1884), enseignant et patriote italien;
 Gianpiero Combi (1902-1956), footballeur italien.